Појам Ужичанка може да се односи на:
 Жену из Ужица;
 „Ужичанку”, народно коло из ужичког краја.